St. Vincent De Paul Catholic Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Vincent De Paul Catholic Church (Cape Girardeau, Missouri), NRHP-ID 82003131
 St. Vincent De Paul Catholic Church (Newport News, Virginia), NRHP-ID 05000525

Siehe auch:
 St. Vincent De Paul Roman Catholic Church